FK Kladno je český futsalový klub z Kladna, hrající od sezóny 2016/17 druhou celostátní futsalovou ligu – sk. Západ. Klub byl založen v roce 1982 pod názvem Ebárna boys Kladno. Klub tak patří k nejstarším, dosud stále aktivním, futsalovým klubům v republice. V roce 1993 se stal klub zakládajícím členem 1. celostátní ligy. Před sezónou 2005/06 došlo ke spolupráci s fotbalovým klubem SK Kladno, což znamenalo mimo jiné i změnu názvu na SK Kladno.

V roce 2011 došlo k přerušení spolupráce s fotbalovým klubem a k následnému přejmenování na FK SAT-AN Kladno. V roce 2015 po odchodu hlavního sponzora (společnost SAT-AN) z klubu se kladenský celek přejmenoval na FK Kladno.

Své domácí zápasy odehrává klub ve sportovní hale Kladno s kapacitou 800 diváků.

Vývoj názvů klubu 

Zdroj:

 1982 – Ebárna boys Kladno
 2005 – SK Kladno futsal (Sportovní klub Kladno futsal)
 2011 – FK SAT-AN Kladno (Futsal klub SAT-AN Kladno)
 2015 – FK Kladno (Futsal klub Kladno)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj:

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, světle fialové podbarvení – přesun do jiné soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální klubové stránky 
 

Kladno
Kladno
Kladno
Sportovní kluby v Kladně
Fotbal v Kladně